Die Sowjetische Fußballmeisterschaft (/Tschempionat SSSR po futbolu) fand in der Sowjetunion zwischen 1936 und 1991 mit einer Unterbrechung von 1941 bis 1944 statt. Die höchste sowjetische Liga durchlief mehrere Namensänderungen; zuletzt wurde sie als „Wysschaja Liga“ () bezeichnet.

Die Meisterschaft wurde in den ersten Jahrzehnten von den Moskauer Spitzenclubs Dynamo Moskau und Spartak Moskau, sowie mit Abstrichen ZSKA (besonders in den 40/50er Jahren) und Torpedo Moskau dominiert. Daneben spielten auch Dinamo Tiflis und Dynamo Kiew regelmäßig um die Meisterschaft mit. Beginnend in den 1960er-Jahren nahm die Dominanz der Moskauer Clubs zugunsten der „Provinzteams“ ab, bis Kiew in den 1970er-/1980er-Jahren zum dominierenden Zentrum des Sowjetfußballs wurde und zudem immer wieder Außenseiter um die Meisterschaft mitspielen und sie sogar gewinnen konnten. Spätestens in den 1980er-Jahren war Spartak einzige nachhaltige Spitzenmannschaft aus Moskau.

Bis auf Turkmenien und Kirgisien waren alle Unionsrepubliken für mindestens eine Saison mit einem Verein in der höchsten Spielklasse vertreten. Die Meister stellten Mannschaften aus der Russischen SFSR (34 Titel), der Ukraine (16), Georgien (2), Armenien und Weißrussland (je 1).

Sowjetischer Meister 
 1936 (Frühling) Dynamo Moskau
 1936 (Herbst) Spartak Moskau
 1937 Dynamo Moskau
 1938 Spartak Moskau
 1939 Spartak Moskau
 1940 Dynamo Moskau
 1945 Dynamo Moskau
 1946 ZDKA Moskau
 1947 ZDKA Moskau
 1948 ZDKA Moskau
 1949 Dynamo Moskau
 1950 ZDKA Moskau
 1951 ZDSA Moskau
 1952 Spartak Moskau
 1953 Spartak Moskau
 1954 Dynamo Moskau
 1955 Dynamo Moskau
 1956 Spartak Moskau
 1957 Dynamo Moskau
 1958 Spartak Moskau
 1959 Dynamo Moskau
 1960 Torpedo Moskau
 1961 Dynamo Kiew
 1962 Spartak Moskau
 1963 Dynamo Moskau
 1964 Dinamo Tiflis
 1965 Torpedo Moskau
 1966 Dynamo Kiew
 1967 Dynamo Kiew
 1968 Dynamo Kiew
 1969 Spartak Moskau
 1970 ZSKA Moskau
 1971 Dynamo Kiew
 1972 Sarja Woroschilowgrad
 1973 Ararat Jerewan
 1974 Dynamo Kiew
 1975 Dynamo Kiew
 1976 (Frühling) Dynamo Moskau
 1976 (Herbst) Torpedo Moskau
 1977 Dynamo Kiew
 1978 Dinamo Tiflis
 1979 Spartak Moskau
 1980 Dynamo Kiew
 1981 Dynamo Kiew
 1982 Dinamo Minsk
 1983 Dnipro Dnipropetrowsk
 1984 Zenit Leningrad
 1985 Dynamo Kiew
 1986 Dynamo Kiew
 1987 Spartak Moskau
 1988 Dnipro Dnipropetrowsk
 1989 Spartak Moskau
 1990 Dynamo Kiew
 1991 ZSKA Moskau

Titel nach Verein 
 Dynamo Kiew: 13
 Spartak Moskau: 12
 Dynamo Moskau: 11
 ZSKA Moskau: 7
 Torpedo Moskau: 3
 Dnepr Dnepropetrowsk, Dinamo Tiflis: je 2
 Ararat Jerewan, Zenit Leningrad, Dinamo Minsk, Sarja Woroschilowgrad: je 1

Ewige Tabelle 

Anmerkungen:

Sowjetunion
Sowjetunion
Fußball (Sowjetunion)